Osoby o tym nazwisku:
 Janina Kozicka – polska lekkoatletka
 Joanna Broniewska-Kozicka – polska reżyserka filmów dokumentalnych
 Katarzyna Dadak-Kozicka – polska etnomuzykolog, antropolog kultury i teoretyk edukacji muzycznej
 Lidia Kozicka – polska polityk
 Maria Czaykowska-Kozicka – polska malarka
 Maria Dunin-Kozicka – polska powieściopisarka i nowelistka